Ирина Васильевна Латык  (1926 — 1996) — советский врач, передовик производства в системе здравоохранения. Герой Социалистического Труда (1969).

Биография 
Родилась в 1926 году в Станиславовском воеводстве Польской Республики (ныне — Ивано-Франковская область Украины).

С 1950 года И. В. Латык после окончания Львовского медицинского института и работала врачом и заведующей отделением родильного дома в Туркменской ССР.

С 1961 года И. В. Латык была назначена  заведующей гинекологическим отделением Львовской 3-й городской больницы.

2 декабря 1966 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР «за высокие трудовые достижения по итогам семилетнего плана с 1959 по 1965 годы» Ирина Васильевна Латык была награждена Орденом Знак Почёта.

4 февраля 1969 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР «за большие заслуги в области охраны здоровья советского народа» Ирина Васильевна Латык была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1974 году И. В. Латык защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему: «Опыт применения отечественного внутриматочного противозачаточного средства типа "Петля"».

И. В. Латык работала в больнице до выхода на заслуженный отдых. Жила в городе  Львове на Украине. Умерла 31 августа 1996 года.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (4.02.1969)
 Орден Знак Почёта (2.12.1966)

Примечания

Литература 
Учёные-медики – Герои Социалистического Труда. Кузьмин М. К. – Москва, 1988 г.

Выпускники Львовского национального медицинского университета